Exhibición puede referirse a:

 Acción y efecto de exhibir, manifestar, mostrar en público.
 Exhibición de poder
 Parque de atracciones o parque de exhibiciones, un tipo de feria que consiste en atracciones mecánicas y otros espectáculos.
 Exhibición deportiva, encuentro de exhibición o juego de exhibición, encuentro deportivo llevado a cabo sin la intención de competir.
 Exhibición aérea o de vuelo
 Exhibición simultánea de ajedrez
 Exposición, acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben colecciones de objetos de diversa temática (tales como obras de arte, hallazgos arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas de experimentos científicos, etc.).
 Exhibición de arte o exposición de arte, muestra artística hecha para el público en galerías o museos.
 Feria, exhibición o exposición comercial, evento periódico en el que empresas de un mismo sector exponen sus productos.
 Exhibición o exposición internacional, las acreditadas por la Oficina Internacional de Exposiciones.
 Exhibición, exposición o feria ganadera, de ganado.
 Exhibición, exposición o feria ecuestre, de caballos.
 Exhibición, exposición o feria canina, de perros.
 Exhibicionismo, comportamiento extravagante con el que se intenta atraer la atención de los demás.

Notas